Єлена Янкович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Пен Шуай.

Світлана Кузнецова вдруге виграла титул, перемігши у фіналі Агнешка Радванська з рахунком 6–2, 6–4.

Також на турнірі відбувся один з рекордів Туру WTA. 226-та ракетка світу Чжан Шуай перемогла чинну 1-шу ракетку світу Дінару Сафіну в другому колі, таким чином ставши найнижчою за весь час в рейтингу гравчинею, яка перемогла чинну 1-шу ракетку світу. Серена Вільямс змінила Сафіну на позиції 1-ї ракетки світу після своєї перемоги в другому колі, хоча вона й поступилась у третьому.

Сіяні гравчині 

Четверо півфіналісток турніру в Токіо вийшли без боротьби в друге коло:
  Марія Шарапова (3-тє коло)
  Агнешка Радванська (фінал)
  Лі На (3-тє коло)
  Єлена Янкович (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Секція 2 

| RD1-score15-1=65
| RD1-score15-2=77
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= К Возняцкі
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=62
| RD1-score16-3=0
| RD2-seed01=4
| RD2-team01= О Дементьєва
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= М Цінк
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Л Шафарова
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=16
| RD2-team04= Н Лі
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=12
| RD2-team05= А Радванська| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=  
| RD2-team06= П Шнідер
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=LL
| RD2-team07= В Кінґ
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08=

 Нижня половина 

 Секція 3 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали
| RD1-seed01=6
| RD1-team01= С Кузнецова| RD1-score01-1=77| RD1-score01-2=7| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ц Чжен
| RD1-score02-1=63
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03={{Nowrap| А Медіна Гаррігес}}
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Цз Лу
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=5
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Савай
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Бондаренко
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С Еррані
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=LL
| RD1-team08= А Ґлетч
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=15
| RD1-team09= С Стосур
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=3
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Корне
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=6| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А Резаї
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=65
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Возняк
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=77
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С Баммер
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Павлюченкова
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= В Душевіна
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=61
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= В Вільямс
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= С Кузнецова
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Бондаренко| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= С Еррані
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= А Корне
| RD2-score05-1=60
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=  
| RD2-team06= А Возняк
| RD2-score06-1=77
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А Павлюченкова
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3=6| RD2-seed08=3
| RD2-team08= В Вільямс
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=4
| RD3-seed01=6
| RD3-team01= С Кузнецова
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= А Бондаренко
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=0
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= А Возняк
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

2009
China Open, жінки, одиночний розряд